De 10.000 m voor mannen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats op 17 augustus in het Nationale Stadion van Peking. De wedstrijd werd gewonnen door de Ethiopische Kenenisa Bekele, die het olympisch record verbeterde tot 27.01,17.

Kwalificatie 
Elk Nationaal Olympisch Comité mocht drie atleten afvaardigen die in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 23 juli 2008) aan de A-limiet voldeden (27.50,00). Een NOC mocht een atleet afvaardigen, die in dezelfde kwalificatieperiode aan de B-limiet voldeed (28.10,00).

Records 
Voor dit onderdeel waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 DNS Niet gestart
 DNF Niet aangekomen
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie
 NR Nationaal record
 OR Olympisch record

Finale

Externe links 
  Kwalificatie-eisen van Peking 2008 op IAAF.org
  Programma van de Olympische Spelen van Peking

Mannen 10000